Сергей Пашин:
 Пашин, Сергей Анатольевич (род. 1962) — федеральный судья в отставке, преподаватель уголовно-процессуальное прав, заслуженный юрист Российской Федерации.
 Пашин, Сергей Сергеевич (настоящая фамилия Максимов; 1916—1967) — писатель русского зарубежья.
 Пашин, Сергей Тимофеевич (род. 1946) — советский российский хозяйственный деятель, горный инженер, доктор экономических наук, профессор.